Varanus ornatus es un sinónimo más moderno de dos especies de saurios :
 Varanus ornatus Daudin, 1803 es un sinónimo más moderno de Varanus niloticus (Linnaeus, 1766)
 Varanus ornatus Carlleyle, 1869 nec Daudin, 1803 es un sinónimo más moderno de Varanus griseus (Daudin, 1803).

Varanus